Чемпионат Австралии по кёрлингу среди юниоров () — ежегодный турнир по кёрлингу между австралийскими юниорскими командами, составленными из игроков не старше 21 года. Проводится начиная с 2002 года для мужских и начиная с 2004 года для женских команд. Организатором является Федерация кёрлинга Австралии ().

Победители чемпионата среди юниорских мужских и юниорских женских команд получают право до следующего чемпионата представлять Новую Зеландию на международной арене, в том числе на Тихоокеанско-азиатском чемпионате среди юниоров (в 2005—2015) и чемпионате мира среди юниоров (группа Б) (с 2016).

Годы и команды-чемпионы 
Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Юниоры-мужчины — Архив результатов | Официальный сайт Федерации кёрлинга Австралии
 Юниорки-женщины — Архив результатов | Официальный сайт Федерации кёрлинга Австралии

См. также 
 Чемпионат Австралии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Австралии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Австралии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Австралии по кёрлингу среди смешанных пар

Соревнования по кёрлингу в Австралии
Кёрлинг
Австралия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2002 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года